Данктонский лес (англ. Duncton Wood) — первая книга автора Уильяма Хорвуда, написанная в 1980 году. Это первый из шести романов фэнтезийного цикла «Данктонский лес». В России роман был издан двумя книгами под названием «Летнее солнцестояние» и «Брекен и Ребекка».

«Данктонский лес» — роман о приключениях кротов в сельской местности Великобритании. Книга рассказывает о древней общине кротов имеющих свою историю, традиции, письменность, медицину.

Это добрая и грустная история повествует о приключениях, поисках и борьбе за выживание кротов Брекена и Ребекки, их сына и друзей, летописце Босвелле, тиране Мандрейке и коварном Руне. Приключения героев происходят в мире, полном предательства, борьбы и опасностей.

Главная тема книги это трогательная истории любви Брэкена и Ребекки. История испытаний, с которыми они должны столкнуться и преодолеть, чтобы быть вместе..

Другая тема книги это описание своеобразной религии кротов, основанное на мегалитах и каменных кругах Британии.
Действие романа в основном происходит вокруг мегалитов Avebury и Rollright. При этом лес, изображенный в книге является вымышленным. Автор взял за его основу сельскую местность близ Оксфорда, где он жил, когда писал книгу.

В течение повествования кроты путешествуют. Например, из Данктонского леса, в Оксфорде до горы Моэль Сиабод в северном Уэльсе и обратно. Кроме того сообщества кротов воюют, пишут книги, устраивают заговоры и ведут политическую борьбу.

Издания 
 1980 Country Life Books ISBN 0600367940
 1980 Book Club Associates (London)
 1980 McGraw-Hill ISBN 0070304343
 1981 (September) Hamlyn ISBN 0600204340
 1981 (January) Ballantine Books ISBN 0345291131
 1983 (December) Ballantine Books ISBN 034531770X
 1985 (July) Arrow Books
 1986 (July) Ballantine Books ISBN 0345341899
 1989 (July) Arrow Books ISBN 0099443007
 1990 (June) Arrow Books ISBN 0099443007
 1997 Издательство Азбука ISBN 978-5-7684-0281-5

Примечания

Ссылки 
 Сайт книги
 Wordpress
 Сайт «BooKreview»
 Сайт «Goodreads»
 «Лаборатория фантастики»

Литературные фантастические произведения Великобритании
Книги в жанре фэнтези